Bharati A. Adawadkar  foi um botânico e liquenologista indiano .

Principais publicações
 Makhija, U. and Adawadkar, B. (1999) The lichen genus Parmeliella (Pannariaceae) from the Andaman and Nicobar islands of India. Mycotaxon 71: 323-334.
 Makhija, U. and Adawadkar, B. (2003) A new species of Acanthothecis from India. Mycotaxon 88: 139-141.  (see Acanthothecis nivalis)
 Makhija, U. and Adawadkar, B. (2005) Some additions to the Graphidaceae in the Andaman Islands, India. Mycotaxon 91: 347-352.
 Makhija, U. and Adawadkar, B. (2005) Some new species of Graphis (Lichenised Ascomycota) from the Andaman and Nicobar Islands of India. Mycotaxon 91:369-379.

Ligações externas
  

Botânicos da Índia